Святий Миколай — святковий персонаж, добрий чарівник, якого ототожнюють з образом Миколая Чудотворця.
 Миколай Чудотворець — християнський священник грецького походження в Римській імперії, єпископ Мирський, святий.
 Санта Клаус, також відомий як Святий Миколай — різдвяний персонаж, що походить з західнохристиянської культури.

Інші святі

  — святий римо-католицької церкви, канонізований папою Павлом VI у 1970 році.
  — італійський святий, канонізований римо-католицькою церквою.
 Миколай Флюеський — святий патрон-покровитель Швейцарії.
 Миколай Японський — російський святий, засновник Японської Православної Церкви. Канонізований Російською Православною Церквою у 1970 році.
 Микола II — російський імператор, святий. Канонізований Російською Православною Церквою у 2000 році.

Кіно

 «Святий Миколай» — англійський німий короткометражний фільм 1898 року.

Суднобудування

 «Святий Миколай» — вітрильний фрегат Чорноморського флоту Російської імперії 1790 року.